Суперкубок Німеччини з футболу 2016 — 7-й розіграш турніру після його відновлення (22 розіграш , враховуючи офіційні та не офіційні матчі турніру).  Матч відбувся 14 серпня 2016 року між чемпіоном та володарем кубка Німеччини Баварією та віце-чемпіоном Німеччини Боруссією із Дортмунда.

Матч

Деталі

Джерела 
 Матч на soccerway.com 

Німеччина
2016
Серпень 2016
2016 у німецькому спорті